Lagunes peut désigner :
 le mot Lagune au pluriel ;

Patronyme 

 Violeta Lagunes Viveros (1971-), personnalité politique mexicaine.

Toponyme 

 La Région des Lagunes, une ancienne division administrative de Côte d'Ivoire.
 Le District des Lagunes, une division administrative de la Côte d'Ivoire.

Divers 
 Le Pont des Lagunes permet au chemin de fer de relier la gare de Venise-Santa-Lucia à la terre ferme.

Titre 

 Le Fantôme des lagunes est la vingt-sixième histoire de la série Tif et Tondu de Will et Fernand Dineur.
Patronyme hispanique